Aki kan avse:

 Aki, Kōchi - en stad i Kōchi prefektur, Japan
 Aki (musiker) - en låtskrivare i musikgruppen Labyrint